1-й прову́лок Че́хова — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 1-й провулок Чехова — провулок у місті Житомир.
 1-й провулок Чехова — провулок у місті Ізмаїл Одеської області.
 1-й провулок Чехова — провулок у місті Лубни Полтавської області.
 1-й провулок Чехова — провулок у місті Новоград-Волинський Житомирської області.
 1-й провулок Чехова — провулок у місті Прилуки Чернігівської області.
 1-й провулок Чехова — провулок у місті Сорокине (кол. Краснодон) Луганської області.

 1-й провулок Чехова — колишня назва Отаманського провулку у місті Київ.

Провулки